Давыдовская — название нескольких населённых пунктов:
 Давыдовская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Давыдовская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Давыдовская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Давыдовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Давыдовская — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Давыдовская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Давыдовская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Давыдовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Давыдовская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Давыдовская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кумзерское сельское поселение
 Давыдовская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Слободское сельское поселение
 Давыдовская — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.